Le tournoi de tennis de Delray Beach  2008 s'est déroulé du 11 au  sur dur (ext.). C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
Lors du , les forfaits de Dudi Sela et de Victor Hănescu ouvrent le haut de tableau à James Blake,  mondial. Les deux seules têtes de série qui tombent sont toutes deux allemandes. Tommy Haas,  mondial, qui revient de blessure, perd d'entrée face à l'Argentin Diego Hartfield. De son côté, Florian Mayer s'incline contre le Japonais Kei Nishikori dont la dernière victoire sur le circuit ATP remontait à .

Durant les 1/8 de finale, aucune grosse surprise n'a lieu et James Blake passe notamment sans encombre contre Paul Capdeville.

Les quarts de finale voient la victoire de Robby Ginepri, ancien  mondial, contre Mardy Fish, tête de série  du tournoi. Le premier Américain atteint sa première demi-finale en tournoi professionnel depuis juillet 2006. Sam Querrey élimine quant à lui Vincent Spadea dans le seul match opposant deux têtes de série.

En demi-finale, alors que James Blake confirme contre Robby Ginepri ses bons résultats de l'Open d'Australie et de Coupe Davis en se qualifiant pour sa première finale de l'année, le jeune Kei Nishikori, 18 ans, se qualifie lui aussi pour la finale en éliminant la tête de série , Sam Querrey, en sauvant 4 balles de match.

En finale, le Japonais crée une des plus grosses surprises de ce début d'année en battant James Blake alors qu'il n'est que  mondial ! Il devient le premier Japonais à remporter un titre sur le circuit ATP depuis Shūzō Matsuoka lors du Tournoi du Queen's en 1992, et le plus jeune joueur depuis 1998.

Ce tournoi permet à Nishikori de monter de 113 places au classement ATP et de se retrouver à la  (le meilleur classement de sa carrière). James Blake remonte quant à lui dans le top 10.

En double, Max Mirnyi et Jamie Murray s'imposent en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit du  en double pour Mirnyi et du  pour Murray.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Sport en Floride en 2008
Tennis en février 2008
Tennis aux États-Unis en 2008